MCX peut faire référence à :
 Connecteur MCX, un connecteur RF coaxial ;
 SIG MCX, un fusil d’assaut.